Doswald ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Doswald (1894–1961), Schweizer Politiker, Aargauer Nationalrat und Badener Stadtrat
 Christoph Doswald (* 1961), Schweizer Kurator und Kunstkritiker
 Marc Doswald (1895–1971), auch: Marc Alfred Doswald und Alfred Marc-Doswald sowie Alfred Marc (Pseudonym), Schweizer Schauspieler, Regisseur und Sprecher
 Oskar Doswald (1887–1966), Schweizer Künstler, Maler, Grafiker und Zeichner